Reißmann oder Reissmann ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Reissmann (* 1970), deutscher Gitarrist, siehe Pump (Band)
 August Reissmann (August Friedrich Wilhelm Reissmann; 1825–1903), schlesischer Musikschriftsteller und Komponist
 Erika Reißmann (1933–2002), deutsche Agentin, Spionin der DDR
 Gisela Reißmann (1920–2009), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Gustav Reißmann (1887–1954), deutscher Bildhauer
 Herbert Reißmann (1895–1961), deutscher Architekt in Memel und Weimar 
 Johann Valentin von Reißmann (1807–1875), Bischof von Würzburg

 Kurt Reißmann (1910–nach 1940), deutscher Kunsthistoriker
 Martin Reißmann (1900–1971), deutscher Fußballspieler
 Meiko Reißmann (* 1977), deutscher Sänger und Mitglied der deutschen Popgruppe Overground
 Torsten Reißmann (1956–2009), deutscher Judoka
 Uwe Reißmann (* 1956), deutscher Polizeipräsident

Siehe auch:
 Reismann
 Reisman
 Reysmann